

Patronyme 
 Adam Bruno Ulam (1922-2000), historien et politologue américain, frère de Stanislaw ; 
 Françoise Aron Ulam (1918-2011), journaliste et universitaire française, épouse de Stanislaw ; 
 Stanislaw Ulam (1909-1984), mathématicien américain ;

Autre 
 Ulam est un langage fictif inventé par Anthony Burgess pour le film La Guerre du feu.

Voir aussi 
 ULAM : unités littorales des Affaires maritimes, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme